Zbrana dela 1977 – 1988 prvi je kompilacijski album slovenskog punk rock sastava Pankrti. Objavljen je 1992. u izdanju diskografske kuće ZKP RTS.

Popis pjesama 

Albumi sastava Pankrti
Albumi iz 1992.